Guitare et Compotier est le titre de plusieurs tableaux du peintre français Georges Braque :
 Guitare et Compotier, peint en 1909 et conservé au musée des beaux-arts de Berne, à Berne.
 Guitare et Compotier, peint en 1919 et conservé au musée national d'Art moderne, à Paris.